Emmrich ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Emmrich (* 1948), deutsche Politikerin
 Curt Emmrich, bekannt als Peter Bamm (1897–1975), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Erich Emmrich (1922–1983), deutscher Politiker (SPD)
 Etienne Emmrich (* 1970), deutscher Mathematiker
 Frank Emmrich (* 1949), deutscher Immunologe
 Georg Karl Friedrich Emmrich (1773–1837), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Hanna Emmrich (1903–1983), deutsche Bibliothekarin
 Helga Emmrich (* 1926), deutsche Filmeditorin
 Hermann Friedrich Emmrich (1815–1879), deutscher Geologe
 Irma Emmrich (1919–2018), deutsche Kunsthistorikerin
Jacob Friedrich Georg Emmrich (1766–1839), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Josef-Peter Emmrich (1909–1963), deutscher Gynäkologe
 Martin Emmrich (* 1984), deutscher Tennisspieler
 Michael Emmrich (* 1959), deutscher Medizinjournalist

 Rolf Emmrich (1910–1974), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Thomas Emmrich (* 1953), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Emrich
 Emmerich
 Emerich